Cârlogani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cârlogani (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Cârlogani (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea